Het WTA-tennistoernooi van Rabat (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2018 vond plaats van maandag 30 april tot en met zaterdag 5 mei 2018 in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anastasija Pavljoetsjenkova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste, voor Australië uitkomende, Kroatische Ajla Tomljanović in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Mertens wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Marokko op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De andere Belgische, Kirsten Flipkens, bereikte de tweede ronde – zij werd uitgeschakeld door Tomljanović.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Tímea Babos en Andrea Hlaváčková hadden besloten hun titel niet te komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Anna Smith, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Anna Blinkova en Raluca Olaru won het toernooi. In de op vrijdag 4 mei gespeelde finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Georgina García Pérez en Fanny Stollár in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Roemeense Olaru had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Blinkova geen.

De Belgische Maryna Zanevska, vorig jaar nog finaliste, speelde samen met Sílvia Soler Espinosa uit Spanje – zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Bibiane Schoofs vormde samen met de Georgische Oksana Kalasjnikova het vierde reekshoofd – zij verloren eveneens hun openingspartij. Ook de andere Nederlandse, Arantxa Rus, en haar Duitse partner Nicola Geuer konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rabat 2018
Rabat
Sport in Rabat